Бержеракский договор () — договор, подписанный в Бержераке 14 сентября 1577 года между королем Франции Генрихом III и лидерами гугенотов, впоследствии подтвержденный Эдиктом в Пуатье 17 сентября. Это соглашение было достигнуто в рамках завершения Шестой гугенотской войны. Договор заменил Эдикт в Болье, который считался Католической лигой слишком благоприятным для протестантов. Исходя из условий договора, гугеноты получали право исповедовать свои обряды только в пригороде одного города в каждом судебном округе. В Виваре договор был признан в конце октября 1577 года.

Примечания

Литература 
 Salmon, J. H. M. Peasant Revolt in Vivarais, 1575—1580. French Historical Studies, Vol. 11, No. 1, (Spring 1979). Duke University Press.
 Knecht, R. J. The French Civil Wars (2000) Pearson Education Limited.

События 14 сентября
1577 год
Законодательство о религии
Свобода совести
Реформация во Франции
История кальвинизма
Право старого режима во Франции